Эстанге () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эстанге, Патрис (род. 1973) — французский спортсмен слалом каноист.
 Эстанге, Тони (род. 1978) — французский каноист-слаломист.